Ženská čtyřhra French Open 2022 probíhala na přelomu května a června 2022. Dějištěm se staly antukové dvorce areálu Stade Roland-Garros. Do deblové soutěže pařížského tenisového grandslamu nastoupilo šedesát čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl první světový pár Češek Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, jehož členky spolu kvůli zranění nehrály od únorového Qatar Open 2022. Před rozehráním však ze soutěže odstoupily kvůli pozitivnímu covidovému testu Krejčíkové. Siniaková tak po skončení opustila pozici světové jedničky ve čtyřhře, jíž byla od listopadu 2021. Na čele klasifikace ji vystřídala Mertensová. 

Belgičanka Elise Mertensová a Indka Sania Mirzaová usilovaly o zkompletování kariérního grandslamu.
 
Vítězem se stal nenasazený pár Francouzek startující na divokou kartu Caroline Garciaová a Kristina Mladenovicová, který ve finále zdolal americké turnajové osmičky Coco Gauffovou s Jessicou Pegulaovou. Po dvousetovém průběhu 2–6 a 6–3 rozhodlo třetí dějství, které ovládly Frnacouzky poměrem 6–2. Získaly tak pátou společnou trofej a druhou z pařížského majoru, když navázaly na svůj doposud poslední titul z French Open 2016. Na okruhu WTA Tour vybojovala Garciaová sedmý deblový titul a pro Mladenovicovou to bylo pětadvacáté turnajové vítězství, ale už šesté na grandslemech a čtvrté v Paříži. Do žebříčku WTA si připsaly 2000 bodů a vrátily se tak v novém vydání hodhnocení do první světové čtyřicítky, když v době turnaje figurovaly na 469., respektive na 232. místě.

Coco Gauffová odešla poražena i z finále dvouhry.

Nasazené páry

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  

Ženská čtyřhra